Лома́кин-Румя́нцев — русская фамилия.

Наиболее известны братья:  Ломакин-Румянцев, Александр Вадимович (род. 1954) — российский государственный, политический и общественный деятель.
 Ломакин-Румянцев, Илья Вадимович (род. 1957) — российский государственный, политический и общественный деятель.